Meillon steht für:

 Meillon, eine Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques

Meillon ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Meillon (1943–2012), australischer Regisseur
 John Meillon (1934–1989), australischer Schauspieler